

Вітановиці — село в гміні Ґавожице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вітановиці — село в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства